Scaphella aguayoi är en snäckart som först beskrevs av Clench 1940.  Scaphella aguayoi ingår i släktet Scaphella och familjen Volutidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
aguayoi